Franklin Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Franklin Park (Florida)
 Franklin Park (Illinois)
 Franklin Park (Pennsylvania)
En verder naar:
 Franklin Park (Boston), een park in de Amerikaanse stad Boston, met daarin Franklin Park Zoo